Премия «Сатурн» за лучшую телепостановку () вручается Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, начиная с 1995 года. На премию могут претендовать: жанровые телефильмы, мини-сериалы, отдельные сезоны телесериалов, а также отдельные эпизоды сериала и специальные выпуски.

По состоянию на дату проведения 47-й церемонии вручения категория известна как «Лучший мини-сериал для потокового медиа».

Список лауреатов и номинантов

1995—2000

2001—2010

2011—2018

2021—2029

Примечания

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты премии «Сатурн» на сайте IMDb: 1995 , 1996 , 1997 , 1998 , 1999 , 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018, 2019, 2021 , 2022  
 Список лауреатов на оф. сайте премии «Сатурн» 

Номинации кинопремии «Сатурн»